Dell’Orefice ist der Familienname folgender Personen:

 Carmen Dell’Orefice (* 1931), US-amerikanisches Model und Schauspielerin
 Giuseppe dell’Orefice (1848–1889), italienischer Komponist